David Greene (1937) – architetto inglese
 David Greene (1986) – atleta britannico
 David Greene (1973) – calciatore irlandese
 David Greene (1982) – giocatore di football americano statunitense
 David Greene (1921-2003) – regista britannico

Pagine correlate 
Dave Green
David Green